Jessica Pegula e Zheng Saisai erano le detentori del titolo, ma la Pegula quest'anno non ha partecipato. Zheng ha fatto coppia con Xu Yifan, ma ha perso nei quarti di finale.

Il doppio del torneo di tennis Kangaroo Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Luksika Kumkhum e Erika Sema che hanno battuto in finale Nao Hibino e Riko Sawayanagi 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (semifinali)

  Luksika Kumkhum /  Erika Sema (Campionesse) 
  Noppawan Lertcheewakarn /  Yurika Sema (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kangaroo Cup 2013